Kleinschwärzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kleinschwärzer (* 1960), deutscher Kampfsportler und Polizeiausbilder
 Birgitta Kleinschwärzer-Meister (* 1969), deutsche römisch-katholische Theologin und Hochschullehrerin